Jugendhof ist eine Bezeichnung für Einrichtungen der Jugendhilfe, von Bildungseinrichtungen für Jugendliche oder Jugendfreizeiteinrichtungen.

Folgende Jugendhöfe bestehen:

in Deutschland:

 Haus Heisterberg, Jugendhof Rheinland, Königswinter
 Jugendhof Seehaus, Seehaus, Leonberg
 Jugendhof Vlotho, Vlotho
 Jugendhof Scheersberg, Scheersberg
 Gutshof Friedrichsgrund, Kinder- und Jugendhof Friedrichsgrund, Wünnenberg

in Dänemark:
 Knivsberg#Michael-Jebsen-Haus – Bildungsstätte Knivsberg, Knivsberg